A The Football League 1888-89-es szezonja volt a sportág és az angol labdarúgás történetének első bajnoki kiírása.

A tizenkét alapító az Accrington, az Aston Villa, a Blackburn Rovers, a Bolton Wanderers, a Burnley, a Derby County, az Everton, a Notts County, a Preston North End, a Stoke, a West Bromwich Albion és a Wolverhampton Wanderers voltak. A bajnokság ekkor még csak egy osztályból állt.

A bajnokság végeredményeIan Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Legjobb kapus

A bajnokcsapat kerete

Kapcsolódó szócikkek 

 1888–1889 az angol labdarúgásban
 1888 a labdarúgásban
 1889 a labdarúgásban

Jegyzetek

The Football League szezonok
1888 a labdarúgásban
1889 a labdarúgásban